Вторая лига Чехии по футболу 2012/2013 — Двадцатый сезон первенства Второй лиги. В турнире принимали участие 16 клубов. Путёвку в Первую лигу завоевали «Зноймо» и «Богемианс 1905».

Турнирная таблица

Пояснения к таблице

Примечания

Ссылки 
 Сезон 2012/13 на сайте livesport.cz 
 Официальный сайт Второй лиги 

2012/2013
Спорт в Чехии в 2012 году
Спорт в Чехии в 2013 году